Alexander Sawin ist der Name folgender Personen:

* Alexander Borissowitsch Sawin (* 1957), sowjetischer Volleyballspieler
 Alexander Jewgenjewitsch Sawin (* 1978), russischer Ruderer